

Architettura
 Palazzo Viti o Incontri-Viti – edificio storico di Volterra, provincia di Pisa

Geografia
 'Viti – caldera del vulcano Askja in Islanda
 Viti – caldera del vulcano Krafla in Islanda
 Viti – comune del Kosovo, in serbo Vitina''

 Persone 
 Antonio De Viti De Marco (1858-1943) – economista e politico italiano
 Enrico Viti, detto Canapino I (1984) – fantino italiano
 Eugenio Viti (1881-1952) – pittore e scenografo italiano
 Leonardo Viti, detto Canapino (1942-2007), fantino italiano
 Maria Fortunata Viti, al secolo Anna Felicia Viti (1827-1922) – religiosa benedettina italiana
 Renata Viti Cavaliere (1946) – filosofa italiana
 Timoteo Viti (1469-1523) – pittore italiano
 Vincenzo Viti''' (1941) – politico italiano

Pagine correlate
 Vite